Сасове — назва села Сасово Виноградівського району Закарпатської області до 1995 року
 Сасове — назва села Сасово Тячівського району Закарпатської області до 1995 року